Пфальцский ле́бервурст () — традиционный в германском Пфальце сорт лебервурста — колбасы из термически обработанного сырья.

Согласно пищевому законодательству ФРГ пфальцский лебервурст производится из богатой жировой тканью свинины, соединительной ткани, кожи свиной головы и печени без прочих субпродуктов. Колбаса имеет крупное измельчение и производится из сырья, не прошедшего нитритный посол, тем самым имеет не розоватый, а сероватый цвет на срезе. Обычное соотношение видов сырья в пфальцском лебервурсте — 30 % сырой свиной печени и 70 % мяса. В колбасный фарш добавляют жареный репчатый лук. Типичный вкус пфальцскому лебервурсту обеспечивают чёрный перец, майоран и душистый мускатник.

Пфальцский лебервурст используют для приготовления бутербродов, его также поджаривают и подают, например, с жареным картофелем.

Примечания 

Колбасы из термически обработанного сырья
Пфальцская кухня
Колбасы мажущейся консистенции
Блюда из печени
Блюда по алфавиту
Немецкие колбасы